Strick bezeichnet:

 ein Seil
 Strick, ein 1946 m hoher Gipfel der Bergkette Schrattenfluh in den Luzerner Voralpen, Schweiz
 Holzverbindung in der Strickbauweise
 die ehemalige Linienreederei Strick Line

Strick ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Strick (* 1937), deutscher Fußballtorwart
 Joseph Strick (1923–2010), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
 Paul Strick van Linschoten (1769–1819), niederländischer Diplomat
 Simon Strick (* 1974), deutscher Kultur- und Medienwissenschaftler
 Wesley Strick (* 1954), US-amerikanischer Drehbuchautor

Strick ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Strick (Morsbach), Ortsteil der Gemeinde Morsbach im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Strick (Rickenbach), Ortsteil der Gemeinde Rickenbach im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Strick (Todtmoos), Ortsteil der Gemeinde Todtmoos im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stricken
 Strik
 Stryck
 Stryk